Il singolare del Marbella Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Albert Costa ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-3, 6-2

Teste di serie

  Albert Costa (campione)
  Alberto Berasategui (finale)
  Albert Portas (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (semifinali)

 Karim Alami (quarti di finale) 
 Galo Blanco (semifinali) 
 Julián Alonso (quarti di finale) 
 Guillaume Raoux (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1997
ATP Tour 1997